John Babcock
3167 Babcock
Charlie Babcock
Horace Welcome Babcock
Alpheus Babcock
George Herman Babcock
E. B. Babcock
Harold Delos Babcock
Tim M. Babcock

Desambiguações de sobrenomes